Appalachia (continent), een oercontinent
 Appalachia (Delius), een compositie van Frederick Delius
 Appalachia (geslacht), een geslacht van veldsprinkhanen
 Appalachia (regio), een cultuurregio in de Verenigde Staten
 Appalachia (Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat Virginia

Zie ook 
 Appalachen, de bergketen waarnaar Appalachia genoemd is
 Appalachian Trail, een langeafstandswandelpad